Президентские выборы в Колумбии 1986 года прошли 27 мая.

Вирхилио Барко Варгас от Либеральной партии сумел набрать 58,7% голосов пришедших на выборы избирателей, таким образом он был избран президентом Колумбии.

Результаты

Ссылки
 Выборы в Колумбии 
 

Колумбия
Выборы в Колумбии
Май 1986 года
1986 год в Колумбии